Župnija Šentvid je lahko:

 Župnija Ljubljana - Šentvid, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Šentvid pri Grobelnem, Škofija Celje
 Župnija Šentvid pri Stični, Nadškofija Ljubljana

Glej tudi 

 Župnija Sv. Vid